Reynolds puede referirse a:

 Reynolds (apellido), apellido inglés.
 Reynolds (grupo), banda musical boliviana formado por los hermanos Burt, Harold, Elvis, y Roy Reynolds originarios de Cochabamba Bolivia. 
 Reynolds (equipo ciclista), equipo ciclista español de los años 80.
 Lema de Reynolds, lema sobre la variación de una propiedad en un volumen material.
 Número de Reynolds, módulo adimensional usado en mecánica y dinámica de fluidos que define el tipo de flujo del fluido.
 Reynols, banda conceptual y experimental integrada por chicos discapacitados.
 Teorema del transporte de Reynolds, teorema sobre la variación de una propiedad en un volumen espacial (o volumen de control).